Амстердамский трамвай () — один из видов общественного транспорта столицы Нидерландов города Амстердама; наибольшая трамвайная сеть страны и крупнейшая в Западной Европе. Эксплуатируется коммунальной организацией GemeentelijkVervoerb'edrijf (GVB)(«Муниципальное транспортное предприятие»).

История 

В Амстердаме трамвайное движение было начато 3 июня 1875 года. Конечно, это была конка, и частная фирма называлась «Амстердамское предприятие омнибусов» (Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, AOM). Первый маршрут конки в Амстердаме соединил площадь Ляйдспляйн (Leidseplein) с кварталом Плантаж (Plantage). В последующие 25 лет было открыто ещё 15 линий, соединивших центр города с другими его районами. Ширина колеи была 1422 мм.

1 января 1900 года в Амстердаме было создано муниципальное трамвайное предприятие под названием «Муниципальный трамвай Амстердама» (Gemeentetram Amsterdam, GTA). В распоряжении имелось 242 машины, 758 лошадей и 15 сооружений. Параллельно в Амстердаме началась электрификация трамвайной сети. И к 1906 году были электрифицированы все линии за исключением одной. На 12 электрифицированных линиях (№ № 1-11 и 13) теперь использовалась стандартная колея (1435 мм). В этом же(1906) году было приобретено 229 новых машин, в качестве прицепных вагонов использовали старые с конки. Последнюю линию на лошадиной тяге (№ 12) электрифицировали в 1916 году.

В период между 1910 и 1930 годом амстердамская трамвайная линия росла, как и сам город. Следовательно, до 1931 года сеть амстердамского трамвая насчитывала уже 25 линий. В годы экономической депрессии 1930-х развитие системы было приостановлено — до 1932 года прекратили существование 5 линий. Однако по состоянию на 1939 год трамвай связал центр Амстердама с восточными окраинами, для чего пути проложили по мостам.

В годы Второй мировой войны пассажиропоток амстердамского трамая рос, а вот обеспечение, в частности, углём, было ограничено. В 1943 году городской трамвай даже объединялся с муниципальным паромом (Gemeindefähren) в единое предприятие «Городской транспорт» (Gemeentelijk Vervoerbedrijf, GVB). В связи с перебоями поставок топлива в 1944 году трамваи в Амстердаме остановились.

В июне 1945 года трамвай вновь был пущен. Большая замена парка трамваев (в городе до сих пор были вагоны 1900-х годов) началась в 1948 году — начали поступать машины, произведенные в Утрехте.

В 1950-х годах в Амстердаме преобладающим мнением стало то, что городу в качестве общественного транспорта больше подходит автобус. Трамваи были сохранены только на слишком узких для автобусов улицах исторического центра (Leidsestraat, Utrechtsestraat). В 1955 году были закуплены новые трамваи. Доставленные в 1957 году машины имели большой успех, что обеспечило дальнейшее развитие трамвайного движения в Амстердаме. К 1968 году было приобретено ещё 160 вагонов (тогда же навсегда исчезли довоенные модели), с 1959 в городе начали появляться спаренные вагоны.

Трамваю снова было уделено внимание, трамвайные линии пролегли в западные амстердамские предместья — таким образом, самые отдаленные районы города получили быстрое сообщение с центром Амстердама. Ради этого в 1970-х годах закупались трамваи производителя Linke-Hofmann-Busch двух серий (55 и 37). Чтобы заменить старые модели и для новых линий в 1989 и 1990 годах были приобретены 45 вагонов бельгийского производителя BN (г. Брюгге). В 1990 году трамвай соединил Амстердам и его окрестности Амстелвен (Amstelveen) и Димен (Diemen).

Последнее значительное расширение сети амстердамского трамвая произошло в 2005 году — пущен в эксплуатацию маршрут № 26 до залива Эй (IJburg).

Начиная с 2001 года, Амстердам закупил и пустил в эксплуатацию крупную партию трамваев Combino немецкого производителя Siemens (155 машин), что сделало голландскую столицу мировым рекордсменом по величине парка этой модели трамваев.

Интересные факты 

 С 1922 по 1971 год вагоны амстердамского трамвая были оснащены специальными почтовыми ящиками, в которых корреспонденция доставлялась в сортировочный центр, расположенный поблизости от Центрального вокзала. Благодаря этому, становилась возможной оперативная отправка писем безотносительно расписания выемки корреспонденции из стационарных почтовых ящиков.
 В 2003 году нидерландский Красный крест запустил спецпрограмму — экскурсионный трамвай De Red Crosser (вместимостью 20-39 пассажиров), оснащенный приспособлениями (в том числе лифтом) для людей с ограниченными возможностями. Поездки на нём (6 дней в неделю) необходимо заказывать заранее.

Маршруты (2016) 

Амстердам — единственный город в Нидерландах, где наряду с номерами используется цветная окраска для различения линий, которых на 2014 год насчитывалось 15:
 01  : Osdorp De Aker (Matterhorn) — Station Lelylaan — Surinameplein — Leidseplein — Centraal Station;
 02  : Nieuw Sloten (Oudenaardeplantsoen) — Slotervaart — Hoofddorpplein — Leidseplein — Centraal Station;
 03  : Zoutkeetsgracht — Frederik Hendrikplantsoen — Museumplein — Sarphatipark — Muiderpoortstation;
 04  : Station RAI (Drentepark) — Victorieplein — Frederiksplein — Rembrandtplein — Centraal Station;
 05  : Amstelveen Binnenhof — Station Zuid — Museumplein — Leidseplein — Centraal Station;
 07  : Slotermeer (Sloterparkbad) — Bos en Lommerplein — Leidseplein — Muiderpoortstation — Flevopark;
 09  : Diemen Sniep — Watergraafsmeer — Plantage -Rembrandtplein — Centraal Station;
 10  : Westergasfabriek — Leidseplein — Weesperplein — Czaar Peterstraat — Azartplein;
 12  : Station Sloterdijk — Bilderdijkstraat — Museumplein — Churchill-laan — Amstelstation;
 13  : Geuzenveld (Lambertus Zijlplein) — Jan Tooropstraat — Mercatorplein — Westermarkt — Centraal Station;
 14  : Slotermeer (Sloterparkbad) — Bos en Lommerplein — Dam — Plantage — Flevopark;
 16  : VU medisch centrum (De Boelelaan) — Stadionplein — Museumplein — Vijzelstraat — Centraal Station;
 17  : Osdorp Dijkgraafplein — Station Lelylaan — Surinameplein — Westermarkt — Centraal Station;
 24  : VU medisch centrum (De Boelelaan) — Stadionplein — Roelof Hartplein — Vijzelstraat — Centraal Station;
 26  : IJburg (Haveneiland) — Zeeburgereiland — Piet Heintunnel — Passengers Terminal — Centraal Station.

В России подобная практика присваивания маршруту определенных цветов существует в Санкт-Петербурге.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Website van GVB Amsterdam
 Geheugen van de Amsterdamse Tram
 Foto’s van de Amsterdamse Tram op de Beeldbank Amsterdam
 Foto’s van de Amsterdamse Tram op de Flickr.com

Литература 
 W. J. M. Leideritz:Van Paardentram naar Dubbelgelede.De Alk, Alkmaar 1979, ISBN 90-6013-904-6.
 Gerard Stoer:Spoor en tram materieel in Nederland.De Alk, Alkmaar 1982, ISBN 90-6013-916-X.
 Herman van 't Hoogerhuijs:Trammaterieel in Nederland en België.De Alk, Alkmaar 1996, ISBN 90-6013-948-8.
 H. J. A. Duparc:Lijnenloop Openbaar Vervoer Amsterdam 1839—1989.Gemeentevervoerbedrijf, Amsterdam 1989, ISBN 90-901395-7-5.
 H. J. A. Duparc:De Amsterdamse paardentrams.(Bücherreihe derNederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen (NVBS), Nr 29). Schuyt & Co, Haarlem 1997, ISBN 90-6097-455-7.
 B. Korthals Altes:Onze tram in Amsterdam …(Bücherreihe derNederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen (NVBS), Nr 33). Canaletto / Repro Holland, Alphen aan den Rijn 1999, ISBN 90-6469-744-2.
 H. J. A. Duparc:Een Eeuw Elektrische Exploitatie van de tram in Amsterdam.H. J. A. Duparc, Delft 2000, ISBN 90-901395-7-5.

Трамвайные системы Нидерландов
Транспорт Амстердама